Die Gemeinden der Dominikanischen Republik sind, nach den Regionen und den Provinzen, die dritte Ebene der politischen und administrativen Gliederung des Landes.

Die Aufteilung der Provinzen in Gemeinden ist in der Verfassung festgelegt und wird durch das Gesetz 5220 über die territoriale Aufteilung der Dominikanischen Republik näher geregelt. Es wurde 1959 erlassen und häufig geändert, um neue Provinzen, Gemeinden und Verwaltungseinheiten der unteren Ebene zu schaffen.

Die Gemeinden können weiter in secciones (wörtlich: Abschnitte) und parajes (wörtlich: Orte) gegliedert sein. Bei Gemeinden mit mehreren urbanen Zentren können Gemeindebezirke (distritos municipales) gebildet werden.

Die Provinzen als zweite Ebene der politischen und administrativen Gliederung enthalten mindestens zwei Gemeinden. Der Distrito Nacional, der weder municipio noch Provinz ist, besteht aus nur einer Gemeinde, Santo Domingo (Verfassung: „die Stadt Santo Domingo de Guzmán ist der Distrito Nacional“).

Verwaltung 
Die Gemeinden werden laut Verfassung und Gesetz vom Gemeindeamt (Ayuntamiento) der Gemeinde verwaltet, das eine eigene Rechtspersönlichkeit ist und die Alcadía (Bürgermeisteramt) mit dem Alcalde (Bürgermeister) sowie den Gemeinderat (Concejo de Regidores) mit mindestens fünf Mitgliedern (Regidores) umfasst. Der Gemeinderat ist ein ausschließlich normatives, regulierendes und überwachendes Organ, das Bürgermeisteramt das exekutive. Der Bürgermeister ist stimmberechtigtes Mitglied des Gemeinderats. Er und sein Stellvertreter sowie die Regidores und ihre Stellvertreter werden anlässlich der alle vier Jahre national stattfindenden Wahlen vom Stimmvolk gewählt.

Wenn eine Gemeinde aus mehr als einem städtischen Zentrum besteht, können die zusätzlichen Zentren in den Status eines Gemeindebezirks (Distrito municipal) erhoben werden, wobei der verbleibende Bezirk mit dem Sitz der Gemeindeverwaltung cabecera genannt wird (Hauptgemeinde). Die Verwaltung des Gemeindebezirks obliegt einem Gemeindebezirksamt (Junta municipal), das den Direktor (Director) und einen Gemeindebezirksrat (Junta de Vocales) mit mindestens drei Mitgliedern (Vocales) umfasst. Der Direktor und sein Stellvertreter sowie die Vocales und ihre Stellvertreter werden anlässlich der alle vier Jahre national stattfindenden Wahlen vom Stimmvolk gewählt. Sie vertreten den Gemeindebezirk bei der Gemeinde und sind ihr unterstellt.

Ist eine Gemeinde weiter in secciones unterteilt, ernennt der Gemeinderat für diese je einen Alcalde pedáneo. Er untersteht dem Bürgermeister bzw., wenn seine sección in einem Gemeindebezirk liegt, dessen Direktor. Ist die Gemeinde weiter in parajes unterteilt, ernennt der Gemeinderat für diese je einen Ayudante del Alcalde pedáneo.

Gemeinden werden oft aufgrund ihrer Einwohnerzahl besondere Bezeichnungen hinzugefügt: bei urbanen Zentren mit über 10.000 Einwohnern oder bei der Hauptstadt einer Provinz ciudad, bei Städten mit über 1.000 Einwohnern oder Sitzen einer Gemeindeverwaltung villas, bei Dörfern poblados.

Gemeinden 
Die Dominikanische Republik besteht (Stand 2021) aus 158 Gemeinden mit 235 Gemeindebezirken. Deren Anzahl kann sich durch Heraufstufungen von distritos municipales zu municipios, durch Gemeindefusionen oder Abtrennungen rasch verändern. Die folgende Liste enthält die 155 Gemeinden der Revisión Territorial von 2015 plus die seither durch Heraufstufungen dazugekommenen Baitoa (Santiago), Matanzas (Peravia) und San Víctor (Espaillat).

Karten der Provinzen mit ihren Gemeinden und des Distrito Nacional

Literatur 
 Constitución de la República Dominicana. 13. Juni 2015. Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO (PDF; 377 kB).
 Ley Nº 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Congreso Nacional, 20. Juli 2007 (PDF; 8,1 MB).

Siehe auch 
 Liste der Städte in der Dominikanischen Republik

Weblinks 
 Luis Córdova: Guía para Realizar Simulaciones de las Sesiones que realiza el Concejo de Regidores/as. In: Fundación Solidaridad. Santiago de los Caballeros 2019 (PDF; 2,9 MB)

Einzelnachweise 

!
Dominikanische Republik